Субьенте-Лопес () — пограничный посёлок в Мексике, штат Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Отон-Бланко. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
До 1930-х годов посёлок назывался Santa Elena, в честь Святой Елены. В 1935 году губернатор  начал борьбу с именами святых в названиях населённых пунктов, и посёлок был переименован в Subteniente López ().

Он расположен на левом берегу Рио-Ондо, в 8 км к западу от Четумаля, на , и входит в зону свободной торговли, что привлекает множество жителей юго-восточной Мексики за товарами из Белиза. На противоположной стороне находится белизский посёлок Санта-Элена округа Коросаль.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Города Кинтана-Роо